Aezio (I-II secolo) – filosofo greco antico
 Aezio di Celesiria (m. 397) – esponente dell'Arianesimo
 Aezio (419-425) – funzionario dell'Impero Romano d'Oriente
 Aezio o Flavio Ezio (390-454): generale dell'Impero Romano d'Occidente
 Aezio di Amida (V secolo) – scrittore e medico bizantino